Сонозинтла има више значења:

 Сонозинтла (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сонозинтла, Ел Чинене (Чокаман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику